Международный теннисный турнир в Хобарте 2020 (англ. 2020 Hobart International) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Хобарте (Австралия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир проходил с 13 января 2020 года по 18 января 2020 года на хардовых кортах Hobart International Tennis Centre, игры квалификации - с 11 по 12 января 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 Января 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Гарбинье Мугуруса
  Саманта Стосур
  Лизетт Кабрера 
  Астра Шарма
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг":
  Кэтрин Беллис
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Сорана Кирстя 
  Унс Джабир
  Хезер Уотсон
  Катерина Козлова
  Кристина Макхейл
  Сара Соррибес Тормо
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Нина Стоянович

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  
  
Теннисные пары, имеющие защищённый рейтинг:
  Катерина Бондаренко /  Шэрон Фичмен
  Надя Киченок /  Саня Мирза

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Хобарт
Теннис
Январь 2020 года в Австралии
2020